Cieszków (plaats), plaats in Polen
 Cieszków (gemeente), gemeente in Polen